Сто́унволл ().

 Стоунволл (фільм, 1995) — фільм-драма британського кінорежисера Найджела Фінча.
 Стоунволл (фільм, 2015) — американський кінофільм режисера Роланда Еммеріха.

 Стоунволл-інн () —  гей-бар на вулиці Крістофер-стріт у Нью-Йорку; національна історична пам'ятка США.

Стоунволл — округ (графство) у штаті Техас
 Стоунволл — місто, штат Луїзіана
 Стоунволл — місто, штат Міссісіпі
 Стоунволл — місто, штат Північна Кароліна
 Стоунволл — місто, штат Оклахома
 Стоунволл — переписна місцевість, штат Техас